Шестой этап Кубка IBU 2013/2014 прошёл в немецком Рупольдинге, в который он был перенесён из-за недостатка снега в Альтенберге, с пятницы 17 января по воскресенье 19 января 2014 года.

Екатерина Юрьева, занявшая 3-е место в спринте и 2-е в гонке преследования, была дисквалифицирована за употребление допинга, а её результаты аннулированы. Также был аннулирован результат сборной России (2-е место) в смешанной эстафете.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Смешанная эстафета 
Гонка прошла 17 января 2014 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 18 января 2014 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 18 января 2014 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 19 января 2014 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 19 января 2014 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка IBU после шестого этапа.

Примечания 

6-й этап
Кубок IBU